Svenstrup Sogn ist der Name folgender Kirchspielsgemeinden in Dänemark:

 Svenstrup Sogn (Aalborg Kommune)
 Svenstrup Sogn (Mariagerfjord Kommune)
 Svenstrup Sogn (Sønderborg Kommune)